Seed est un mot anglais signifiant « graine » ou « semence ».

Patronyme 

 Claire Seed (1962-), nom de naissance de l'actrice britannique Claire King (pseudonyme).

Cinéma 
 Seed, film américain réalisé par John M. Stahl en 1931 ;
 Seed, film américain réalisé par Uwe Boll en 2007 ;
 Devil Seed, film canadien réalisé par Greg A. Sager en 2012 ; 
 Seed, série télé canadienne créée par Joseph Raso en 2013 ;

Musique 
 Seed, album de Mami Kawada ;
 Devil Seed, album du groupe de heavy metal suédois Wolf sorti en 2014.

Informatique 
 Seed, bibliothèque logicielle pour l'environnement de bureau GNOME ;
 SEED, algorithme de chiffrement par bloc développé par l'agence de sécurité de l'information coréenne (KISA).
 Seed, pour les logiciels de partage de fichiers en pair-à-pair (peer-to-peer), une semence (seed en anglais) est un client partageant un fichier complet. On dit également seeder pour semeur ;

Divers 
 Schlumberger Excellence in Educational Development, organisation d’enseignement à but non lucratif ;
 , magazine scientifique américain en ligne.

Patronyme anglais
Homonymie de titre